Керанигандж:
 Керанигандж — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Керанигандж — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Дакка.